Twee Italiaanse gemeenten:
Livo (Como)
Livo (Trente)